Superpuchar Ekstraklasy 2007 – mecz piłkarski mający na celu wyłonienie zdobywcy Superpucharu Polski, który został rozegrany 22 lipca 2007 roku na Stadionie GOS-u w Lubinie, pomiędzy Zagłębie Lubin (mistrzem Polski 2006/2007) a GKS Bełchatów (wicemistrzem Polski 2006/2007), gdyż zdobywca Pucharu Polski 2006/2007 – Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski zrezygnowała z udziału w tym meczu. Trofeum po raz 1. wywalczyła Zagłębie Lubin.

Szczegóły meczu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  Superpuchar Ekstraklasy 2007 w bazie Wikiliga.pl
 Superpuchar Ekstraklasy 2007 w bazie 90minut.pl
 

2007
2007 w piłce nożnej
2007 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Lubinie